Дивізія А 1998—1999 — 81-ий сезон чемпіонату Румунії з футболу. Титул здобув Рапід (Бухарест).

Команди

Підсумкова таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Стяуа взяв участь у Кубку УЄФА 1999—2000 як переможець Кубку Румунії 1998—1999.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Дивізія А на soccerway 
 Дивізія А на rsssf  

1998—1999
Румунія
Румунія
1998 у румунському спорті
1999 у румунському спорті